Амбрис () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Амбрис, Джимми (род. 1977) — американский боец смешанного стиля.
 Амбрис, Игнасио (род. 1965) — мексиканский футболист, защитник.
Другое
  — древний город в Фокиде.